Хайналька Кирай (; ), в замужестве получила фамилию Пико () — венгерская и французская фехтовальщица-шпажистка, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр. Жена олимпийского чемпиона Патрика Пико.

Биография 
Родилась в 1971 году в Веспреме (Венгрия). В 1993 году стала чемпионкой мира, а на чемпионате мира 1994 года стала обладательницей серебряной медали. В 1996 году вошла в резерв олимпийской сборной Венгрии, однако в самих Олимпийских играх в Атланте не участвовала. В 1997 году вновь стала чемпионкой мира. Однако, несмотря на то, что к концу сезона 1999 года она была 3-й в рейтинге Всемирной федерации фехтования, её не взяли ни на Олимпийские игры в Сиднее в 2000 году, ни на чемпионат мира в 2001 году. В 2001 году она стала обладательницей золотой и бронзовой медалей чемпионата Европы, а в 2002 году завоевала золотую медаль чемпионата мира, а также серебряную медаль чемпионата Европы.

На соревнованиях она познакомилась с французским фехтовальщиком Патриком Пико — олимпийским чемпионом 1980 года — и в июле 2002 года они сочетались браком. С 2003 года она стала выступать за Францию. В 2004 году она приняла участие в Олимпийских играх в Афинах, где вместе с командой стала обладательницей бронзовой медали, а в личном зачёте была 15-й. В составе французской сборной в командном турнире завоевала  золотые медали чемпионки мира в 2005, 2007 и 2008 годах,  серебряную медаль в 2006 году и бронзовую медаль чемпионата Европы в 2007 году. На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году заняла 11-е место в личном зачёте. В 2010 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы в командных соревнованиях.

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики Венгрии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию